Мария Анна де Бурбон (1666—1739) — узаконенная дочь короля Франции Людовика XIV

Мария Анна де Бурбон также может означать:
 Мария Анна де Бурбон (1678—1718) — дочь Генриха III, принца Конде
 Мария Анна де Бурбон (1689—1720) — дочь Франсуа Луи, принца Конти
 Мария Анна Элеонора де Бурбон (1690—1760) — дочь Людовика III, принца Конде
 Мария Анна де Бурбон (1697—1741) — сестра предыдущей